Stefan Persson ist der Name folgender Personen:

* Stefan Persson (Unternehmer) (* 1947), schwedischer Unternehmer
 Stefan Persson (Eishockeyspieler) (* 1954), schwedischer Eishockeyspieler